Călinescu  ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Călinescu (1893–1939), rumänischer Politiker und Ministerpräsident seines Landes
 George Călinescu (1899–1965), rumänischer Schriftsteller
 Matei Călinescu (1934–2009), rumänischer Literaturkritiker und Professor für vergleichende Literaturwissenschaft 
 Paul Călinescu (1902–2000), rumänischer Filmregisseur und Drehbuchautor